Раннединастический период может означать:
 Раннединастический период в Месопотамии;
 Раннединастический период в Египте.
.